Силур (компанія)
 Силур у геології